Esistono più comuni francesi con questo nome

Verrie – Maine e Loira
La Verrie (Vandea)